Чермой-Лам, Чармоилам () — горная вершина в Веденском районе Чеченской республики, Россия.

География 
Находится на границе исторических областей Ичкерии (чеч. Нохчиймохк) и Чеберлоя в междуречье рек Элистанжи и Хулхулау.

Ближайшие населённые пункты: на востоке и северо-востоке Харачой, на северо-западе заброшенный аул Зиверхи на юго-западе село Ригахой и покинутый аул Тарсенаул.

Высота над уровнем моря составляет 2361,5 метра.

Описание 
Чармоилам означает «Чермойцев гора». В древности общество Чермой обосновалось у подножия этой горы, основав здесь аул Чермой или Черми, который был разрушен во время Кавказской войны. Из-за трудных условий и увеличения количества обитателей, тайп начал постепенно осваивать равнину, вследствие чего были заложены села Махкеты на реке Басс, Ногай-Мирза-Юрт на Тереке, и множество хуторов, которые вошли в такие города и села как: Шали, Гойты, Автуры, Цоци-Юрт и др.

На склоне горы имеется старое родовое кладбище. На склонах и вершине Чермойн лам можно обнаружить древние могильники, городища и культовые места

Топонимика 

Все места, названия которых здесь приводятся, расположены на вершине Чермойн лам.

Тишол тӏие (Тишол тие) «Тишоли на» — др. урочище, куда собираясь жители не
только Чермойн лам, но Хорочо, Дишни, Эрсана, Зирхой, Белгӏатой, Элистанжхой,
Къоьзуной, Садой, Саьрбалой и др.

Кхо-кха долтӏие (Кхо-кха долтие) «Три пашни имеется (где) на» — руины б.
поселения.

Туънкахана (Тюнкахана) «(?)». Руины б. селения.

Мусаханан кӏотар (Мусаханан котар) «Мусахана хутор» — руины б. поселения.

Никӏижан котар (Никижан котар) «Никижа хутор» — руины б. поселения.

Чуьра лам (Чура лам) «Внутренняя гора» — руины б. поселения.

Гӏотанаш ӏийначу тӏехьах (Готанаш ийначу теха) «Овечьи кутаны стояли (где)» -
руины б. поселения.

Яхьяйн кӏотар (Яхъяйн котар) «Яхья хутор» — руины б. поселения.

Гӏарчханан кӏотар (Гарчханан котар) «Гарчхана хутор» — развалины поселения.

Современность 
В августе 2017 года, на горе состоялось открытие башенного комплекса «Чермой Лам»

Примечания

Литература 
 
 

Горные вершины Чечни